Erbguth ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Erbguth (* 1971), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof 
 Frank Erbguth (* 1956), deutscher Neurologe, Psychiater, Psychologe und Hochschullehrer
 Wilfried Erbguth (* 1949), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Erbgut